Jealousy kan syfta på:

Jealousy (musikalbum) – ett musikalbum av X Japan från 1991
Jealousy (sång av Niklas Strömstedt) – en sång av Niklas Strömstedt från 1983
Jealousy (sång av Pet Shop Boys) – en låt av den brittiska duon Pet Shop Boys från 1991
Jealousy (låt av Queen) – en låt av det brittiska rockbandet Queen från 1978